Josef Melichar, češki hokejist, * 20. januar 1979, České Budějovice, Češka.

Melichar je člansko kariero začel pri klubu Tri City Americans v ligi WHL v sezoni 1997/98. Leta 1997 je bil kot 71. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, za katerega je zaigral v 2000/01 in pri katerem je igral šest sezon. V ligi NHL, kjer je po eno sezono igral še za kluba Carolina Hurricanes in Tampa Bay Lightning, je skupno odigral 349 tekem rednega dela, na katerih je dosegel sedem golov in 42 podaj, ter pet tekem končnice. V drugem delu kariere je igral tudi v Evropi za klube Sparta Praga in České Budějovice v češki ligi ter Linköpings HC v švedski ligi.

Za češko reprezentanco je skupno odigral šestnajst tekem, na katerih je dosegel en gol in štiri podaje.

Pregled kariere

|-
| České Budějovice
| Češka liga U18
| 95/96
|
| 38
| 3
| 4
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga U20
| 96/97
|
| 41
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tri City Americans
| WHL
| 97/98
|
| 67
| 9
| 24
| 33
|
| 152
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tri City Americans
| WHL
| 98/99
|
| 65
| 8
| 28
| 36
|
| 125
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
| 15
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 99/00
|
| 80
| 3
| 9
| 12
|
| 126
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 18
| 0
| 2
| 2
| -5
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 00/01
|
| 46
| 2
| 5
| 7
| +4
| 69
|
| 21
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 01/02
|
| 60
| 0
| 3
| 3
| -1
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 3
| 5
| 8
| -17
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 13
| 0
| 4
| 4
| +4
| 8
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -7
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 05/06
|
| 72
| 3
| 12
| 15
| -2
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 06/07
|
| 70
| 1
| 11
| 12
| +1
| 44
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 07/08
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 07/08
|
| 50
| 0
| 8
| 8
| -2
| 74
|
| 16
| 1
| 1
| 2
| +2
| 39
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 08/09
|
| 15
| 0
| 4
| 4
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 08/09
|
| 25
| 1
| 4
| 5
| +7
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norfolk Admirals
| AHL
| 08/09
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 08/09
|
| 24
| 0
| 5
| 5
| +1
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 09/10
|
| 52
| 5
| 9
| 14
| 
| 80
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 10/11
|
| 41
| 0
| 5
| 5
| 
| 24
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Linköpings HC
| Evropska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 10/11
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 896
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | 187
| bgcolor="#7FFF00" | -12
| bgcolor="#7FFF00" | 1021
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 76
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1997
Hokejisti Tri City Americans
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Norfolk Admirals